Іванов Дмитро Вікторович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Іванов Дмитро Володимирович (1989) — український футболіст, воротар.
 Іванов Дмитро Іванович (1782—?) — російський живописець.
 Іванов Дмитро Іванович (1930—2005) — радянський військовик, генерал-майор. Ветеран Афганської війни.
 Іванов Дмитро Йосипович (1946) — український поет.